Фитнес-аэробика — вид спорта, официально зарегистрированный во Всероссийском Реестре Видов Спорта (ВРВС). Это один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший популярность во всем мире. Это массовый, эстетически увлекательный и поистине зрелищный командный вид спорта, собравший все лучшее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэробики. Своеобразие фитнес-аэробики определяется органичным соединением спорта и искусства, единством движений и музыки. Фитнес-аэробика — достаточно сложный в координационном и физическом отношении вид спорта. Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела, позиций.

О федерации 
Общероссийская общественная организация «Федерация фитнес-аэробики России» (ФФАР) — это многофункциональная, разветвлённая система. Членами ФФАР являются 51 региональное отделение представительств по всей стране. Федерацией ведётся активная работа по подготовке инструкторов по фитнесу и тренеров по фитнес-аэробике — массовому и доступному виду спорта.

Федерация была основана в 1991 году. Изначально носила название «Федерация аэробики России», первым президентом которой была Лариса Валентиновна Сиднева. В 2007 году переименована в «Федерацию фитнес-аэробики России».

Президент ФФАР — Полухина Татьяна Григорьевна, избрана 18 сентября 2019 года на отчётно–выборной конференции Федерации фитнес–аэробики России. Сменила в этой должности Ольгу Сергеевну Слуцкер.

ФФАР является официальным представителем Международной Федерации спорта, аэробики и фитнеса (FISAF international) в России.

ФФАР аккредитована Министерством спорта РФ по виду спорта «Фитнес-аэробика» (приказ об аккредитации № 21 от 23 января 2012 г.). График мероприятий и соревнований, проводимых Федерацией, включён в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Разработаны и утверждены разрядные нормативы по фитнес-аэробике.

На сегодняшний день ФФАР осуществляет свою деятельность по трём основным направлениям:
 спортивное — развитие массового вида спорта «Фитнес-аэробика»;
 образовательное — проведение обучающих семинаров по различным направлениям фитнеса, а также семинаров для тренеров и судей;
 социальное — проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, оздоровительных занятий среди населения.

С 1993 по 1999 годы Федерацией проведено 176 фестивалей и конкурсов, а с 2000 года организовано 52 соревнования в субъектах РФ, 23 из них — всероссийского значения (Чемпионаты, Кубки, Первенства). Лучшие команды России (562 спортсмена) приняли участие в 30 международных турнирах, завоевав 3 золотые, 11 серебряных и 22 бронзовые медали. 52 команды вышли в финал международных соревнований.

В 2005 году в г. Москве Федерацией был проведён Чемпионат Европы по фитнес-аэробике. В соревнованиях приняло участие более 1100 спортсменов из 20 стран мира. В 2008 году в г. Дубне Московской области состоялся Чемпионат Мира по фитнес-аэробике, где приняло участие 1300 спортсменов из 22 стран мира.

За последние семь лет в соревнованиях различного уровня приняло участие 97 546 спортсменов из 340 городов и районных центров России. С 2007 по 2014 год было завоёвано 22 золотых, 25 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Обучение 
Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) — лидер в обучении фитнес-инструкторов мирового уровня по самым совершенным и новейшим методикам. Федерация проводит обучение инструкторов на основании государственной лицензии уже более 20 лет и является сертифицированным членом FISAF International (Federation of International Sport, Aerobics and Fitness). Обучающиеся в Федерации получают международный сертификат и возможность быть включёнными в международную базу фитнес-инструкторов.

Описание 
Соревнования по фитнес-аэробике проводятся в спортивных дисциплинах, в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта: «аэробика», «степ-аэробика», «хип-хоп», «аэробика (5 человек)», «хип-хоп - большая группа».

На различных этапах подготовки этот вид спорта способствует укреплению здоровья и гармоничному развитию функций организма детей и подростков, формированию правильной осанки, развитию общей физической подготовки, способствует развитию хореографических, музыкальных, акробатических навыков, а также морально-волевых качеств.

Аэробика 
Продолжительность выступления должна составлять 1,45 минуты +/- 5 секунд, музыка должна
соответствовать данной дисциплине, иметь четко выраженный темп (BPM), максимум 160 ВРМ,
соответствующий правилам работы в аэробике. Никаких обязательных элементов не существует.
Спортсмены должны избегать любых травмоопасных движений.

Степ-аэробика 
Продолжительность выступления должна составлять 1,45 минуты +/- 5 секунд, музыка должна
соответствовать данной дисциплине, иметь четко выраженный темп (BPM), максимум 140 ВРМ,
соответствующий правилам работы в степ — аэробике. Никаких обязательных элементов не существует.
Спортсмены должны избегать любых травмоопасных движений.

Хип-хоп 
В спортивной дисциплине «хип-хоп» соревнуются группы в количестве 5-9 человек. Площадка для выступления в Хип-хоп должна быть 9м х 9м, 10м х 10м.

Аэробика 5 человек

В спортивной дисциплине «аэробика (5 человек)» соревнуются группы по 5 человек.

Хип-хоп большая группа 
В спортивной дисциплине «хип-хоп - большая группа» (далее – Хип-хоп - большая группа) соревнуются группы 12-25 человек.
Площадка для выступления в Хип-хоп (большая группа) должна быть минимум 10м х 10м.

Туры соревнований 
Все международные соревнования проводятся в 3 тура. Количество туров зависит от количества
зарегистрированных команд-участников в каждой категории.
Отборочный тур/ Полуфинальный тур/ Финальный тур

Стартовые взносы 
С 2020 года утверждён размер стартового взноса в размере 1000 рублей с каждого участника, и 500 рублей за участие во второй дисциплине.

Примечания 

Фитнес
Аэробика